Gum, een tekenbenodigdheid
 Stéphane De Becker, Belgisch stripauteur met als pseudoniem "stuf"
 StUF, een standaard voor gegevensuitwisseling voor gemeenten en leveranciers.
 Een merk van sportattributen zoals snowboards
 Een verbasterde vorm van stuff, een eufemisme voor hasjiesj